Натуральне число 1015
 1015 рік до нашої ери
 1015 рік нашої ери